Санта Марија Колотепек има више значења:

 Општина Санта Марија Колотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Колотепек (Санта Марија Колотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику